Il singolare del torneo di tennis Beijing Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Assente
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (finale)

 Guillermo García López (secondo turno)
 Glenn Weiner (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 2004